Анато́лий Вла́сов:
 
 Власов, Анатолий Андриянович (1924—2002) — советский металлург и партийный деятель.
 Власов, Анатолий Васильевич (род. 1952) — советский футболист, советский и российский тренер.